Kenrick ist der Name folgender Personen:

 Donald Kenrick (1929–2015), britischer Sprachwissenschaftler und Autor
 Douglas T. Kenrick (1948), Professor der Psychologie an der Arizona State Universität
 Francis Patrick Kenrick (1796–1863), römisch-katholischer Bischof, Erzbischof von Baltimore
 George Hamilton Kenrick (1850–1939), englischer Entomologe 
 Peter Richard Kenrick (1806–1896), erster katholischer Erzbischof westlich des Mississippi River, Bruder von Francis Kenrick